Cymbuliidae är en familj av snäckor. Cymbuliidae ingår i ordningen Thecosomata, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cymbuliidae 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cymbuliidae